Peter Steen (født 22. januar 1936 i bydelen Neder Hornbæk i Randers, død 7. februar 2013 i Listed på Bornholm) var en dansk skuespiller.

Liv og karriere 
Peter Steen blev født i bydelen Neder Hornbæk i Randers i 1936. Han blev student i 1954 og studerede medicin et par år.

I 1960 blev han optaget på Det kongelige Teaters elevskole, og i 1963 blev han ansat på teatret. I 1974 blev han freelance og spillede en lang række roller bl.a. på Rialto Teatret, Folketeatret og Odense Teater. Siden slutningen af 1970'erne var han iscenesætter af en række teaterstykker.

Han var gift fire gange, bl.a. med væversken Kim Naver med hvem han fik to sønner. De sidste 32 år var han gift med eskimolog og forfatter Karen Nørregaard.

Hans erindringer "Tak skæbne" giver et klart indblik i hans liv og karriere.

Peter Steen boede den sidste del af sit liv i Listed ved Svaneke på Bornholm og led af sygdommen alzheimers. Den 16. februar blev Peter Steen bisat fra Svaneke Kirke.

Filmografi

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Skuespillere fra Danmark
Bodilprisen for bedste mandlige birolle
Robertprisen for årets mandlige birolle
Personer fra Randers
Modtagere af Ole Haslunds Kunstnerfonds legat